Kongo-Brazzaville deltog i de olympiska sommarspelen 1984 med en trupp bestående av 10 deltagare, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.

Friidrott

Herrarnas 400 meter
 Jean Didace Bemou
 Heat — 46,26 (→ gick inte vidare)

Referenser

1984 i Kongo
Nationer i olympiska sommarspelen 1984
1984